Jacques Dutronc, né en 1943, est un chanteur, compositeur et acteur français.
 Thomas Dutronc, né en 1973, est un guitariste de jazz et chanteur français fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy.

Titres 

 Jacques Dutronc, album de Jacques Dutronc sorti en 1966.
 Jacques Dutronc, album de Jacques Dutronc sorti en 1971.
 Jacques Dutronc, album de Jacques Dutronc sorti en 1972.
 Jacques Dutronc, album de Jacques Dutronc sorti en 1975.
Patronyme français